Diruta ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Diruta (1590–1647), italienischer Kapellmeister und Komponist
 Girolamo Diruta (1561–1610), italienischer Organist und Komponist